Pripoved je eden od podobnih izrazov, ki poimenujejo sorodne literarne pojave s področja naratologije.
 
pripoved (ang. narrative, story, tale, nem. Erzählung, rus. нарратив)
pripovedništvo (epika, ang. epic literature, rus. эпос (род литературы))
pripovedovanje (ang. narration, vključuje tipe pripovedovalca in pripovedne tehnike)
pripovedka ali povedka (v fokloristiki ang. legend, nem. Sage)
legenda (krščanska pripovedka, nem. Legende, ang. legendary material in Christian hagiography, v fokloristiki nem. Sage)
urbana legenda ali sodobna povedka, gl. nem. Narrativ 
pravljica  (ang. fairy tale, rus. сказка, nem. Märchen)
ljudska pravljica (ang. folktale, rus. народная сказка ali фольклорная сказка)
čudežna pravljica (ang. fairy tale, rus. волше́бная ска́зка)
narativ (vrsta pripovedi) 
zgodba 
povest (nem. Erzählung, tudi citatno Powest, angl. short novel, rus. повесть; )
kratka zgodba (ang. short story, nem. Kurzgeschichte)
naratologija (pripovedoslovje, narativika, ang. narratology, nem. Erzähltheorie, rus. нарратология) 

 Naratologija
 Pripovedni žanri